Лон Чейни: Чейни, Лон (1883—1930) — американский актёр, сценарист, гримёр немого кино.
 Чейни, Лон (младший) (1906—1973) — американский актёр.